Haps steht für:

 Haps (Nordbrabant), ein Gemeindeteil von Land van Cuijk im niederländischen Nordbrabant

Haps ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Haps (1909–1934), belgischer Motorradrennfahrer
 Marie Haps (1879–1939), belgische Schulgründerin und -direktorin
 Ridgeciano Haps (* 1993), surinamischer Fußballspieler

HAPS steht für:

 HAPS, Koch- und Haushaltssendung im Fernsehen der DDR
 High-altitude platform station, siehe Höhenplattform
 High Altitude Pseudo Satelite, siehe Airbus Zephyr

Abkürzung